Levi är ett judiskt efternamn.

Personer med efternamnet Levi
 Carlo Levi (1902–1975), italiensk författare och målare
  Claude Lévi, fransk botaniker
 Claude Lévi-Strauss (1908–2009), fransk antropolog och filosof
 Edward H. Levi (1911–2000), amerikansk jurist och politiker
 Eliphas Levi (1810–1875), fransk ockultist och författare
 Eric Lévi (född 1955), fransk musiker
 Hagai Levi (född 1963), israelisk regissör, författare och journalist
 Hermann Levi  (1839–1900), tysk musiker
 Ijahman Levi (född 1946), jamaicansk reggaeartist
 Jonathan Levi  (född 1996), svensk fotbollsspelare
 Lennart Levi  (född 1930), svensk professor i medicin och politiker, centerpartist
 Leone Levi  (1821–1888), brittisk nationalekonom och statistiker
 Mali Levi (född 1980), israelisk fotomodell
 Nathalie Levi (1914–1995), polsk-svensk skulptör och bildkonstnär
 Oshri Levi(född 1974), israelisk fotbollsspelare
 Paul Levi (1883–1930), tysk politiker, kommunist
 Pop Levi, engelsk musiker och filmskapare
 Primo Levi (1919–1987), italiensk författare och kemist
 Rita Levi-Montalcini (1909–2012), italiensk neurobiolog, nobelprisvinnare
 Sylvain Levi (1863–1935), fransk indolog
 Vasali Levi  (1878–1954), polsk-svensk advokat och konstnär
 Zachary Levi  (född 1980), amerikansk skådespelare

Se även
 Levy, efternamn

Judiska efternamn